Buisson (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Buisson (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Buisson (Vaucluse) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Ferdinand Buisson – francuski pedagog i polityk, laureat pokojowej Nagrody Nobla
 Marion Buisson – francuska lekkoatletka, skoczkini o tyczce